Приваловка — посёлок в Славском районе Калининградской области. До 2016 года входил в состав Ясновского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на севере Калининградской области, в 25 км к северо-западу от районного центра, города Славска. Является одним из самых северных поселений области, наряду с расположенным в соседнем Зеленоградском городском округе (на Куршской косе, на противоположной стороне Куршского залива) посёлком Морское.

История 
В 1938 году властями гитеровской Германии Наусседен был переименован в Кляйндюнен в рамках кампании по германизации в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции Кляйндюнен отошёл СССР.

В 1945 году временно возвращалось предыдущее название Наусседен. В 1946 году получил русское название Приваловка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Славского района